Southpaw je anglický výraz pro levoruké jednotlivce, zejména ve sportu.

Southpaw může znamenat:
 Southpaw (album) – a 1977 album by Gilbert O'Sullivan
 Southpaw (box) – normalní postoj pro levoruké boxery
 Southpaw (film) – americký dramatický film z roku 2015
 Southpaw (hudební skupina) – česká indie rocková hudební skupina založená v roce 1996
 Southpaw (komiks) – fiktivní postava, která se poprvé objevila v marvelovském komiksu She-Hulk
 Southpaw (maskot Chicago White Sox) – maskot Chicago White Sox
 Southpaw (píseň Pink Lady) – píseň Pink Lady z roku 1978
 Southpaw (píseň Morrissey) – poslední píseň na albu Southpaw Grammar
 Southpaw engine – herní engine pro Game Boy Advance
 Southpaw Grammar – hudební album zpěváka Morrissey z roku 1995
 Southpaw Technology – opensourcová softwarová společnost
 The Southpaw – baseballový román Marka Harrise z roku 1952
 Southpaw – gen související se sekrečním proteinem NODAL, který se podílí na levo-pravé struktuře těla u obratlovců